Palmeira je název, který nese vícero oblastí v různých zemích:

Místa

Brazílie 
 Palmeira (Paraná) – obec ve státě Paraná
 Palmeira das Missões – obec ve státě Rio Grande do Sul
 Palmeira (Santa Catarina) – obec ve státě Santa Catarina
 Palmeira d'Oeste – obec ve státě São Paulo

Kapverdy 
 Palmeira (Kapverdy) – vesnice na ostrově Sal

Mosambik 
 Palmeira (Mosambik) – lokalita v distriktu Manhiça

Portugalsko 
 Palmeira (Braga) – farnost ve městě Braga
 Palmeira (Santo Tirso) – farnost ve městě Santo Tirso

Španělsko 
 Palmeira (A Coruña) – farnost v distriktu Ribeira v Galicii

Ostatní významy 
 Palmeira Futebol Clube da Una – brazilský fotbalový klub

Rozcestníky - místopisné jméno